Султан-шах (*д/н — 1185) — 4-й володар Керманської держави Сельджуків в 1074—1085 роках. Повне ім'я Рукн ад-Дін аль-Даула Султан-шах Ісхак бен Кавурд.

Життєпис 
Походив з династії Сельджукидів. Син Кавурд-бека. При народженні отримав ім'я Ісхак. Після затвердження батька як майже самостійного володаря Кермана й Оману додав до нього ім'я султан-шаха. Ймовірно, з 1060-х років брав участь у походах батька проти Фарсу, племен куфів та белуджів. У 1070 році за підтримки Алп-Арслана спробував захопити владу, але зазнав поразки та втік до Ісфагану.

У 1073 році був учасником походу проти Малік-шаха I, султана Великих Сельджуків, де Кавурд зазнав нищівної поразки. Останнього було страчено, а Султан-шаха за наполяганням візира Нізам аль-Мулька — осліплено (за деякими відомостями частково).

Після цього він отримав посаду маліка (намісника) в ісфагані. Проте вже у 1074 році після смерті старшого брата Керман-шаха війська Малік-шаха рушили проти нового керманського володаря Хусейна (небожа Султан-шаха), якого доволі швидко було повалено. Новим маліком Кермана і Оману поставлено Султан-шаха.

Проводив підлеглу політику стосовно до султана Великих Сельджуків, що викликало невдоволення місцевої знаті, яка була налаштована зберегти свою незалежність. Скориставшись цим наприкінці 1079 або на початку 1080 року, повстав брат Султан-шаха — Туран-шах, змусивши маліка розділити владу над Керманом. Частку отримав також другий брат — Мірдан-шах.

Згодом поступово влада перейшла до Туран-шаха, якого у 1084 році визнано спадкоємцем. Разом зі своїми співправителями Султан-шах сприяв невтручанню у справи Керману султанів Великих Сельджуків, сприяючи відновленню економіки. 1085 року Султан-шах помер, йому наслідував Туран-шах.

Джерела 
 J. A. Boyle: Cambridge History of Iran, Volume 5: The Seljuk and Mongol periods. Cambridge, 1968
 The Seljuks of Kerman 
 KIRMAN 

Султани Кермана
Сельджукиди